Rheinische Missionskirche steht für folgende Kirchengebäude in Namibia:

 Rheinische Missionskirche (Keetmanshoop), Region ǁKharas
 Rheinische Missionskirche (Okahandja), Region Otjozondjupa
 Rheinische Missionskirche (Otjimbingwe), Region Erongo
 Rheinische Missionskirche (Walvis Bay), Region Erongo

Siehe auch:

 Rheinische Missionsgesellschaft